Park Narodowy Snowdonia (ang. Snowdonia National Park, wal. Parc Cenedlaethol Eryri) - park narodowy w Wielkiej Brytanii, położony w północno-zachodniej części Walii. Park leży na terenach hrabstw Gwynedd oraz Conwy. Obejmuje masyw Snowdon (od niego wywodzi się nazwa parku) oraz wiele sąsiadujących z nim szczytów i dolin. 

Park został utworzony w 1951 roku jako trzeci park narodowy w Anglii i Walii (szkockie i północnoirlandzkie są, ze względów administracyjnych traktowane osobno). Park obejmuje swoim obszarem 2170 km². Ma charakter górski. Posiada także 60 km linii brzegowej.

Rocznie park odwiedza około 6 mln turystów, co stawia Snowdonię na trzecim miejscu wśród najczęściej odwiedzanych parków narodowych Anglii i Walii.

Przypisy 

Snowdonia
Gwynedd